Rotorua steht für:

 Rotorua, Stadt im Distrikt Rotorua Lakes, Region Bay of Plenty, Neuseeland
 Rotorua Lakes, Distrikt in der Region Bay of Plenty, Neuseeland
 Rotorua (Schiff, 1910), neuseeländisches Passagierschiff
 Rotorua (Schiff, 1911), neuseeländisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Lake Rotorua (Begriffsklärung)
 Rotorua International Stadium, Stadion in der Stadt Rotorua, Distrikt Rotorua Lakes, Region Bay of Plenty, Neuseeland
 Rotorua Daily Post, Tageszeitung in Neuseeland